Nasavrky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Nasavrky, Gemeinde im Okres Chrudim
Nasavrky, Gemeinde im Okres Tábor, siehe Nasavrky u Tábora
Nasavrky, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, siehe Nasavrky u Chocně
Nasavrky (Golčův Jeníkov), Ortsteil von Golčův Jeníkov, Okres Havlíčkův Brod
Nasavrky, Ortsteil von Miličín, Okres Benešov